Antoinette Jelgersma (1955), actrice
 Dominicus Gerbrandus Jelgersma (1856-1930), letterkundige en filosoof
 Gerbrandus Jelgersma (1859-1942), hoogleraar psychiatrie
 het naar deze genoemde Centrum Persoonlijkheidsstoornissen Jelgersma ('Jelgersmakliniek'), een voormalige kliniek van GGZ Rivierduinen te Oegstgeest
 Greta Baars-Jelgersma (1911-), vertaalster en literair agent
 Peter Jelgersma, filmmaker
 Tako Hajo Jelgersma (1702-1795), kunstschilder

Albada Jelgersma kan verwijzen naar:
 Theo Albada Jelgersma, ondernemer (VéGé)
 Eric Albada Jelgersma (1939), ondernemer (Unigro, Laurus)
 Valérie Albada Jelgersma (1976), de in 1987 ontvoerde "dochter van"
 Arrest Albada Jelgersma (1988)